Die Welsh Open 1996 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1995/96, das vom 27. Januar bis 3. Februar 1966 in der südwalisischen Küstenstadt Newport ausgetragen wurde. Zum fünften Mal wurde das Turnier im Newport Leisure Centre ausgetragen.

Nach 14 gewonnenen Partien und zwei Turniersiegen in Folge bei den Welsh Open verlor Steve Davis diesmal im Achtelfinale. Mark Williams holte bei seinem Heimturnier seinen ersten Weltranglistentitel. Er besiegte John Parrott mit 9:3.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Das Preisgeld stieg gegenüber dem Vorjahr im ganzen Feld in einem Bereich von 3.500 £ für den Sieger bis 40 £ bei den Letzten 96. Für das höchste Break gab es 5.000 £ statt 1.350 £ bei den letzten Welsh Open. Bei den Punkten für die Weltrangliste änderte sich für die Teilnehmer nichts.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich in der Qualifikation durchgesetzt hatten.

Finale 
Zum dritten Mal trafen Mark Williams und John Parrott in einem Profimatch aufeinander. Bei der UK Championship früher in der Saison hatte der Waliser mit seinem Sieg erstmals in seiner Profikarriere ein Viertelfinale erreicht. Davor waren die Welsh Open 1995 sein erfolgreichstes Turnier gewesen. Williams begann sein Heimturnier offensiv und führte bis zur ersten Pause mit 3:1. Zum Ende der ersten Session hatte er den Vorsprung auf 6:2 verdoppelt. Parrott stand also am Abend schon erheblich unter Druck, der Ex-Weltmeister konnte aber nicht verhindern, dass sich Williams mit zwei Breaks über 50 Punkten die ersten beiden Frames sicherte. Mit einem eigenen hohen Break zögerte Parrott die Niederlage noch um einen Frame hinaus, dann vollendete Williams aber zum 9:3-Sieg. Es war das erste Mal bei den Welsh Open und das einzige Mal in dieser Saison, dass ein Qualifikant von außerhalb der Top 32 ein Ranglistenturnier gewann.

Qualifikation 
Die Qualifikation zog sich in 7 Runden über 7 Monate hin. Sie begann am 28. Juni 1995 und endete kurz vor Beginn des Hauptturniers am 25. Januar 1996. 438 Spieler hatten für das Turnier gemeldet.

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 15 Breaks von mindestens 100 Punkten. 7 Spielern gelangen mindestens 3 Centurys und Sieger John Higgins schaffte derer sogar 6. Den Höhepunkt bei den Breaks gab es allerdings schon vier Monate zuvor im Qualifikationsturnier: Barry Pinches gelang ein Maximum Break, das 31. der Snookergeschichte nach offizieller Zählung. Trotzdem verlor er das Match gegen Joe Johnson mit 4:5. Wenigstens bekam er noch die Sonderprämie von 6.000 £ für das 147er Break. Es war das Einzige in Pinches’ Karriere.

Quellen 

1996
Snookerveranstaltung 1996
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre